Бриссак () — замок в долине Луары (Франция)

История 
Бриссак был построен в XI веке Фульком Нерра, графом Анжуйским. В 1434 году его приобрёл Пьер де Брезе, занимавший пост министра при Карле VII и Людовике XI. В 1502 году замок приобрёл Рене де Коссе, и до нашего времени замок остаётся в собственности семьи Коссе-Бриссак.

В этом замке 12 августа 1620 года произошло одно из  примирений Людовика XIII с его матерью Марией Медичи, поднявшей войска против своего сына. Примирение происходило в комнате Юдифи в присутствии высшего духовенства страны, вскоре после поражения мятежных войск под Пон-де-Се.

В замке насчитывается 203 зала и комнаты.

См. также 
 Замки Луары
 Герцог Бриссак

Примечания

Ссылки 
 
 

Замки Луары
Замки департамента Мен и Луара
Исторические памятники Франции